Філарет — чоловіче ім'я грецького походження

 Філарет (Вахромєєв) (1935 — 2021) — єпископ Російської православної церкви на покої, почесний Патріарший екзарх всієї Білорусі.
 Філарет (Денисенко) — першоієрарх УПЦ КП.
 Філарет (Гумілевський) — богослов, історик церкви.
 Філарет Колесса (1871 — 1947) — етнограф, фольклорист, композитор, музикознавець і літературознавець.
 Філарет (Кучеров) — Єпископ УПЦ МП
 Філарет Милостивий — православний святий, візантійський землевласник.
 Філарет (Панку) — Єпископ УПЦ КП
 Філарет (Філаретов) — церковний діяч, проповідник, єпископ
 Філарет (Дроздов) — Митрополит Російської Православної Церкви, богослов, святитель
 Філарет (патріарх Московський) (близько 1554 р. — †1633 р.) — династія Романових, 3-й патріарх Московський.

Чоловічі імена грецького походження